Varios modelos de Fiat han recibido la denominación Tipo:

 El Fiat Brevetti Tipo 2 (Fiat Brevetti 2 o Fiat 15-25 HP), automóvil fabricado entre 1909 y 1912.
 El Fiat Tipo 1 (Fiat 12-15 HP), automóvil fabricado entre 1908 y 1910.
 El Fiat Tipo 2 (Fiat 15-20 HP), automóvil fabricado entre 1910 y 1920.
 El Fiat Tipo 3 (Fiat 20-30 HP), automóvil fabricado entre 1910 y 1921.
 El Fiat Tipo 4 (Fiat 30-45 HP), automóvil fabricado entre 1910 y 1918.
 El Fiat Tipo 5 (Fiat 50-60 HP), automóvil fabricado entre 1910 y 1916.
 El Fiat Tipo 6 (Fiat 50-60 HP), automóvil fabricado entre 1910 y 1914.
 El Fiat Tipo 1 A (Fiat 12-15 HP), automóvil fabricado entre 1912 y 1915.
 El Fiat Tipo 2 B (Fiat 15-20 HP), automóvil fabricado entre 1912 y 1920.
 El Fiat Tipo 3 A, automóvil fabricado entre 1912 y 1921.
 El Fiat Tipo 3 Ter, automóvil fabricado entre 1912 y 1915.
 El Fiat Tipo, automóvil fabricado entre 1988 y 1995.
 El Fiat Tipo, automóvil en producción desde 2016.